Remer kan syfta på:

 Remer (kelter) – en keltisk stam

Geografi

Marshallöarna 

 Emer, holme, Namu,

USA 

 Remer, Minnesota –en ort i Minnesota, Cass County, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar